NDIS (аббр.. от ) — спецификация интерфейса сетевого драйвера, была разработана совместно фирмами Microsoft и 3Com для сопряжения драйверов сетевых адаптеров с операционной системой.

Одна из первых реализаций NDIS (версия 2.0.1) была выполнена в ОС MS-DOS, она же была использована фирмой IBM в операционной системе OS/2, последующие версии спецификации были разработаны Microsoft для популярного семейства ОС Microsoft Windows.

Версии 
История развития представлена в таблице:

Реализация 
На практике модуль располагается в одном файле, который представляет собой драйвер, загружаемый системой при запуске и экспортирующий функции работы с NDIS.

Начиная с версии 4.1 к функциям, обеспечивающим, собственно, работу сетевых устройств, прибавились некоторые дополнительные возможности.

Ссылки 
 NDIS в MSDN — NDIS в библиотеке разработчика Microsoft 

Драйверы
Взаимодействие и службы Windows